Максимов може да се отнася за:

 Василий Максимов (1844 – 1911) – руски художник, передвижник
 Иво Максимов (р. 1981) – български футболист нападател
 Николай Максимов (1848 – 1900) – руски писател, журналист, морски офицер
 Стилиян Максимов (1883 – 1953) – български подполковник от инженерните войски
 Стефчо Максимов (? – 1898) – български просветен деец, борец срещу сръбската пропаганда в Македония
 Христо Максимов (1867 – 1902) – български писател и публицист

Максимова
 Екатерина Максимова ((1939 – 2009)) – руска балерина, балетмайстор и педагог